Dzhalil steht für:
 (3082) Dzhalil, Asteroid des mittleren Hauptgürtels
 Mount Dzhalil’, Berg auf Antarktika
 Musa Cälil (1906–1944, tatarischer Dichter), Dzhalil ist die transkribierte Version seines Familiennamens Cälil auf Russisch